«No Tears Left To Cry» () — лид-сингл американской певицы Арианы Гранде для её четвёртого альбома. Песня вышла 20 апреля 2018 года на лейбле Republic Records.
21 августа 2018 года на церемонии 2018 MTV Video Music Awards видеоклип этой песни получил награду в категории как лучшее музыкальное поп-видео года (всего было четыре номинации, включая, видео года, визуальные эффекты и лучший оператор).

История 
9 апреля 2018 года американский журнал Variety сообщил, что Ариана готова выпустить лид-сингл с грядущего альбома 27 апреля. Несколько дней позже, в Диснейленде, её заметили в свитере с перевёрнутой вниз головой надписью «No tears left to cry». Также её брат, парень и другие знаменитые друзья Гранде стали опубликовывать селфи в этих свитерах. Журнал «Hits» позже подтвердил информацию о том, что песня выйдет на неделю раньше.

17 апреля, спустя долгое время, Гранде опубликовала в Твиттере смайлик в виде капли и подписала: «Скучала по вам». Несколько минут спустя, певица написала перевёрнутый текст «no tears left to cry» и ниже «4.20», что обозначало название сингла и дату выхода. 19 апреля был опубликован сначала короткий фрагмент трека, а потом и клип на эту песню. В начале той же недели она также провела вечеринку с прослушиванием трека в Лондоне.

«No Tears Left to Cry» сочетает такие музыкальные стили как данс-поп и диско в сочетании с урбанистической электронной музыкой гэридж.

5 мая 2018 года хит «No Tears Left to Cry» дебютировал на № 3 в США, это девятый сингл певицы в десятке top-10 Hot 100 и шестой дебют там. По этому показателю она делит шестое место с Lady Gaga и Rihanna, после Taylor Swift (14 дебютов в десятке лучших), Drake (12), Eminem (8), Justin Bieber (7) и Lil Wayne (7). Ариана Гранде стала первым в истории музыкантом, у которого с каждого из первых четырёх альбомов подряд первый сингл сразу дебютировал в десятке лучших в США (top-10 Hot 100). Первым был дебют хита «The Way» при участии Mac Miller (№ 10, с первого альбома Yours Truly, 2013); «Problem» при участии Iggy Azalea (№ 3, с альбома My Everything, 2014) и «Dangerous Woman» (№ 10, 2016).

В издании журнал Billboard от 21 июля 2018 года «No Tears Left to Cry» возглавил радиоэфирный чарт Mainstream Top 40 (=Pop Songs), став там её третьим чарттоппером после «Problem» (2014) и «Side to Side» (2016). также песня достигла позиции № 8 в чарте Adult Top 40, позиции № 12 в чарте Billboard Rhythmic Songs и позиции № 1 в чарте Dance Club Songs (став там 23 июня её вторым чарттоппером).

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Laura Snapes of The Guardian, Billboard, Variety, MTV News, HuffPost, Rolling Stone, NME, Pitchfork, Forbes.com.

Награды и номинации

Музыкальное видео 
Видеоклип был снят режиссёром Дейвом Мейерсом, а его премьера прошла 20 апреля 2018 года на канале Vevo.
Шанте Хоникатт из журнала Billboard назвала клип «прекрасным, психоделическим видео» и процитировал Мейерса следующим образом: «Концепция, которую мы хотели исследовать, была дезориентация, которую вы переживаете в жизни, и квест, который мы все проходим, чтобы снова найти землю под ногами». Видео посмотрели более чем 1 миллиарда раз.
Видео получило 4 номинации на премию МТВ (включая, видео года, визуальные эффекты и лучший оператор) и 21 августа 2018 года на церемонии 2018 MTV Video Music Awards получило награду в категории как лучшее музыкальное поп-видео года.

Концертные выступления 
Гранде впервые исполнила песню «No Tears Left to Cry» 20 апреля 2018 года во время своего выступления на ежегодном музыкальном фестивале Коачелла (первая ночь второй недели Coachella Valley Music and Arts Festival).

Участники записи 
По данным Tidal.

 Ариана Гранде — вокал
 Макс Мартин — запись, клавишные, бас-гитара, ударные, перкуссия, программирование
 Ilya Salmanzadeh — запись, клавишные, ударные, перкуссия, программирование
 John Hanes — звукорежиссёр
 Sam Holland — звукорежиссёр
 Cory Bice — ассистент звукорежиссёра
 Jeremy Lertola — ассистент звукорежиссёра
 Serban Ghenea — микширование

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Каверы 

В декабре 2018 года Майли Сайрус и Марк Ронсон исполнили свою версию песни в программе BBC Radio 1 Live Lounge.

История выхода

Примечания

Ссылки 
  (более 400 млн просмотров)
 Ariana Grande Drops New Song 'No Tears Left to Cry': Listen. APR 20, 2018. billboard.com

Синглы 2018 года
Песни 2018 года
Песни Арианы Гранде
Синглы Republic Records
Песни, написанные Максом Мартином
Песни, продюсированные Максом Мартином
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Песни, написанные Арианой Гранде
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом